Riccoboni ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Riccoboni (1541–1599), italienischer Humanist
 Antonio Francesco Riccoboni (1707–1772), italienisch-französischer Schauspieler, Dramatiker und Schauspieltheoretiker
 Ludovico Riccoboni (1674–1753), italienischer Schauspieler und Theaterleiter
 Marie-Jeanne Riccoboni (1713–1792), französische Schriftstellerin und Schauspielerin